H5 puede referirse a:
 Sikorsky S-51, designado como H-5, un helicóptero fabricado por Sikorsky Aircraft Corporation.
 Mavial Magdan Airlines, H5 era el código IATA de esta desaparecida aerolínea.

pt:Histona#Classes